Le Duelliste malheureux est une tragi-comédie, attribuée à Guillaume de La Gaye par la Bibliothèque des théâtres de Clément et La Porte et le Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres d’Antoine de Léris, éditée en 1636 à Rouen, qui est une critique du duel.

Références 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre du XVIIe siècle
Tragi-comédie